Надво́ицкий алюми́ниевый заво́д, НАЗ, НАЗ-СУАЛ — работавшее с 1954 по 2018 год промышленное предприятие цветной металлургии в посёлке Надвоицы Сегежского района Республики Карелия, выплавлявшее алюминий. Мощность завода — 12 тыс. тонн алюминия.

История 
Надвоицкий алюминиевый завод начал работать в 1954 году, план строительства завода был разработан в 1948 году. Основная продукция — алюминий первичный в чушках, силумин, алюминиевая пудра и порошки.

В 1993 году организационная форма предприятия изменена, и он стал называться «Открытое акционерное общество Надвоицкий алюминиевый завод».

В сентябре 2003 года завод перешёл в собственность объединённой компании «Российский алюминий» (Русал).

В 2006 году завод произвёл 80 тыс. тонн первичного алюминия.

В 2012 году руководство «Русала» заявило о грядущем сокращении производства сразу на четырех предприятиях алюминиевой промышленности (включая НАЗ). 22 марте 2013 года руководство «Русала» опубликовало решение о закрытии Надвоицкого алюминиевого завода. Поскольку завод — градообразующее предприятие для посёлка Надвоицы, В ситуацию вмешался глава республики Карелия Александр Худилайнен, добившийся внимания к проблеме со стороны администрации президента РФ и поручения Владимира Путина  предотвратить массовые увольнения, чреватые социальным взрывом.

Между «Русалом» и государством было достигнуто соглашение не закрывать завод, но перепрофилировать один из цехов на выпуск фольги и порошкового алюминия. Важной частью соглашения была продажа «Русалу» Ондской ГЭС за за 2,1 млрд рублей, что позволило снизить себестоимость производимого на заводе алюминия и сохранить рентабельность предприятия.

6 августа 2018 года «Русал» объявил о консервации (закрытии) Надвоицкого алюминиевого завода. Причиной закрытия завода были названы американские санкции против активов Дерипаски. Практически вся продукция завода ранее экспортировалась в США, и увеличение их пошлин на ввод алюминия, произведённого на предприятиях Русала, сделало экономическое положение завода очень тяжёлым.

Производство алюминия на Надвоицком заводе было окончательно остановлено к 21 августа 2018 года, рабочие получали предложения перейти на другие предприятия «Русала», а в случае увольнения им выплачивали компенсацию в размере нескольких месячных зарплат.

Промышленный парк и ТОР Надвоицы 

В 2014 году, чтобы привлечь других работодателей в ситуации вероятного закрытия алюминиевого завода, власти Надвоиц выделили территорию под промышленный парк (промпарк «Надвоицы») в непосредственной близости от алюминиевого завода. Кроме того, в сентябре 2016 года Надвоицы получили статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОР Надвоицы) с существенными налоговыми льготами для резидентов.

Во время организации промышленного парка предполагалось размещение нескольких предприятий на территории парка и неиспользуемой территории завода. Помимо налоговых льгот, площадка должна была привлечь предпринимателей низкой стоимостью электроэнергии и запланированным трубным газомнабжением (правительство Республики Карелия договорилось с Газпромом о прокладке газопровода в район и, в частисти, газификацию проммышленнного парка. Фонд развития моногородов выделил 255 млн рублей для строительства инфраструктуры промпарка «Надвоицы» с условием привлечения в промпарк инфесторов. Работы на промплощадке были закончены в декабре 2017 года.

В 2017 году в одном из пустующих цехов алюминиевого завода один из инвесторов планировал создать предприятие по изготовлению алюминиевых радиаторов. В октябре 2018 года производство на предприятии «Русский радиатор» ещё не работало, хотя шла подготовка к его запуску.

12 октября 2018 года Счётная палата выявила, что в промпарке «Надвоицы» нет ни одного резидента и обязательство по привлечению инвесторов выполнено не было, из-за чего соглашение Фонда развития моногородов с республиканскими властями о финансировании промпарка «Надвоицы» было расторгнуто и деньги возвращены в фонд. По словам вице-премьера карельского правительства Дмитрия Родионова, осенью 2018 года промплощадка парка «Надвоицы» пустовала из-за его неудобного расположения, хотя за несколько месяцев перед этим были подписаны соглашения с двумя инвесторами (ООО «Спецкрой» и ООО «Меткомпарк»)

13 декабря 2018 года постановлением Правительства РФ был расширен перечень отраслей с налоговыми льготами для резидентов ТОР «Надвоицы».

В 2019 году «Русский радиатор» на территории бывшего алюминиевого завода начал выпуск радиаторов, он стал первым резидентом ТОР Надвоицы. В том же 2019 году был построен «Надвоицкий завод ТДМ» — предприятие по переработке отходов переработки шунгита в порошок для химической промышленности.

В 2019 году московская компания «ДИСИЛЭБ» запланировала строительство центра обработки данных «DCLab Карелия» на площадке закрытогого Надвоицкого алюминиевого завода. В 2020 году в новом дата-центре заработала первая очередь по майнингу криптовалют. В марте 2021 года дата-центр компании Криптоюниверс стал крупнейшим в России частным дата-центром с производственной площадью 86 тыс кв. м, его первая очередь работала на полную мощность и вторая была близка к готовности

Персоналии 
 Руководители завода
 С. П. Богомолец (1948—1956)
 Н. А. Калужский (1956—1960)
 С. Н. Петров (1960—1972)
 В. Д. Федорцов (1972—1979)
 А. В. Шебанов (1979—1986)
 А. В. Безруков (1986—1994)
 О. М. Швецов (1994—1995)
 Г. П. Нечаев (1995—2006)
 Ю. В. Моисеев (2006—2009)
 А. В. Красовицкий (2009—2010)
 Н. В. Грачёв с 2013 года
 Другие
 Тамара Михайловна Рябцева (ум. 28.09.2021) — основательница и руководитель музея Надвоицкого алюминиевого завода, тёща заместителя секретаря Совета безопасности и министра МВД РФ Рашида Нургалиева.
 Юрий Иванович Желтухин (р.14.12.1944) — Заслуженный металлург РФ, Лауреат года Республики Карелия, с 1996 года — директор по общим вопросам, заместитель технического директора по производству НАЗ

Технология 

На Надвоицком алюминиевом заводе используется технология Содерберга с самообжигающимися анодами бокового токоподвода на силу тока 60-70 килоампер. На предприятии ведутся работы по реконструкции и переводу линий электролиза на обожжённые аноды. Более 30 % выпускаемого заводом алюминия производится по этой технологии.

Завод сертифицирован на соответствие международному стандарту системы управления качеством ISO 9001. Внедрена интегрированная система менеджмента.

Загрязнение окружающей среды 
Реализуется проект современной газоочистки, построены шламохранилище и современный накопитель твёрдых производственных отходов. Введена в действие водооборотная система.

Жители Надвоиц из-за вредных выбросов в атмосферу с НАЗа с детства страдают флюорозом зубов и костей, а также заболеваниями дыхательных путей. Причина в том, что совершенные фильтры сухой очистки были установлены на заводе только в 2003 году. И за предыдущие полвека фторсодержащие выбросы завода многократно превысили ПДК по фтору в окрестностях завода (вода водоёмов, грунтовые воды).

В 2002 году выбросы загрязняющих веществ ОАО «Надвоицкий алюминиевый завод» в атмосферу составили  общего количества атмосферного загрязнения, исходящего от предприятий Республики Карелия.

Примечания

Литература

Ссылки 
 В Карелии по итогам 2001 года лучшим предприятием признан Надвоицкий алюминиевый завод. — 2002.
 НАЗ будет работать — 2012.
 Президент России утвердил предложения по развитию Надвоицкого алюминиевого завода. — 2013.
 

Предприятия Карелии
Предприятия алюминиевой промышленности России
Предприятия цветной металлургии СССР
Русал
Исчезли в 2018 году